Семчу́к — українське прізвище, поширене в Україні й місцях розселення українців. Походить від здрібнілої форми імені «Семен» — «Семко».

 Семчук Вадим Вікторович (1993) — український футболіст.
 Семчук Віктор Ярославович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семчук Віталій Володимирович (1997—2022) — старший солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Семчук Григорій Михайлович (1948) — український урядовець.
 Семчук Дмитро Анатолійович (1974) — український футболіст та тренер, майстер спорту України.
 Семчук Олександр Михайлович (1976) — український скрипаль-віртуоз, педагог, професор.
 Семчук Світлана (* 1984) — українська трекова велосипедистка. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Семчук Стефан (1899—1984) — український поет, журналіст, священник.

Українські прізвища
Прізвища на -ук